В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе C первого раунда чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2017.

Команды

Положение команд 

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+2).

Результаты матчей

1-й тур

Сербия vs Греция

Словения vs Франция

2-й тур

Греция vs Словения

Франция vs Сербия

3-й тур

Сербия vs Словения

Франция vs Греция

Ссылки 
Официальный сайт чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2017

Группа C